Медведица снежная () — вид чешуекрылых из семейства эредиды. Вид описан Эдуардом Петровичем Менетрие в 1859 году.

Описание 
Тело бабочки покрыто белыми волосками: на брюшке сверху и по бокам ряд чёрных пятен, бока розовые. Передние и задние крылья белые, с металлическим блеском и выраженными чёрными жилками.

Бабочки летают с последних чисел июня до начала августа.

Ареал 
Распространена на Дальнем востоке России, а также в Китае, Корее и Японии.

Примечания 

Erebinae
Животные по алфавиту
Животные, описанные в 1859 году